Outisensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Outisensaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Outisensaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Outisensaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar